

Anno 
 1109 – (MCIX in numeri romani) è un anno dell'XII secolo. 
 1109 a.C.

Matematica 
 1109 – numero naturale.

Astronomia 
 1109 Tata – asteroide della fascia principale del sistema solare.